Александр Рождественский:
 Рождественский, Александр Александрович (1874—1937) — иерей Русской православной церкви, священномученик.
 Рождественский, Александр Викторович (род. 1965) — российский экономист; доктор наук.
 Рождественский, Александр Геннадьевич ― российский скрипач, сын Г. Н. Рождественского и В. В. Постниковой.
 Рождественский, Александр Константинович (1877—после 1939) — русский и советский инженер, учёный в области водного транспорта, профессор.
 Рождественский, Александр Петрович (1864—1930) — русский богослов, профессор.